Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2018 vond plaats van maandag 9 tot en met zondag 15 april 2018 in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Francesca Schiavone was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Duitse Tatjana Maria bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door kwalificante Daniela Seguel.

De ongeplaatste Anna Karolína Schmiedlová uit Slowakije won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Spaanse Lara Arruabarrena in twee sets. Schmiedlová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste in bijna drie jaar. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Beatriz Haddad Maia en Nadia Podoroska had de eerste zich, wegens een polsblessure, niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Podoroska speelde samen met Mariana Duque Mariño – zij bereikten de finale, maar Podoroska slaagde er niet in haar titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Nao Hibino en Miyu Kato, strandde in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Dalila Jakupović en Irina Chromatsjova won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Mariana Duque Mariño en Nadia Podoroska in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Sloveense Jakupović had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Russin Chromatsjova geen.

De Belgische Ysaline Bonaventure speelde samen met Victoria Rodríguez uit Mexico – zij bereikten de tweede ronde. Ook haar landgenote Maryna Zanevska bereikte de tweede ronde, met de Kroatische Tereza Mrdeža aan haar zijde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2018
Bogota